Espaçonave Terra pode se referir a:

 Espaçonave Terra (metáfora) — visão de mundo metafórica sobre o planeta
 Espaçonave Terra — um documentário francês de 52 episódios criado nos anos 90
 Espaçonave Terra ou Spaceship Earth — uma atração no parque temático Epcot na Flórida, EUA

Desambiguação